Юрий Вале́рьевич Фате́ев (род. 21 августа 1964 года в Ленинграде) — российский артист балета и педагог, исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра (с ). Заслуженный артист России (2010).

Биография 
После окончания Ленинградского хореографического училища им. А. Я. Вагановой в 1982 был принят в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова Кировского (с 1991 — Мариинский театр), с 1996 года также работал как педагог-репетитор, участвовал в подготовке спектаклей Джорджа Баланчина, Ролана Пети, Алексея Ратманского и Уильяма Форсайта. Оставил сцену в 2003 году. В 2008 году был назначен исполняющим обязанности заведующего балетной труппой, заменив на этой должности Махара Вазиева.

Был приглашённым педагогом в Королевском балете в Лондоне, Шведском королевском балете, Большом театре России и других коллективах. В Датском королевском балете осуществил постановку фрагментов балета «Корсар».

Репертуар 
 Золотой божок, «Баядерка» Л. Минкуса (хореография Н. Зубковского)

См. также 
 Список главных балетмейстеров Санкт-Петербургского (Ленинградского) балета

Примечания 

Выпускники Ленинградского хореографического училища
Артисты балета Мариинского театра
Педагоги-репетиторы Мариинского театра
Заслуженные артисты Российской Федерации